Куцу́мбас () — греческое имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Куцумбас, Димитриос (в монашестве Киприан; 1935—2013) — епископ неканонической греческой старостильной юрисдикции «Синод противостоящих», Первоиерарх и Председатель Синода.
 Куцумбас, Димитрис (род. 1955) — генеральный секретарь ЦК Компартии Греции с 2013 года, с 19-го съезда Компартии Греции сменивший на этом посту Алеку Папаригу.